

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Mold (Washington)

 Egyesült Királyság
 Mold (Flintshire), Wales

Sport 
 Mold F.C., egykori walesi labdarúgócsapat
 Mold Golf Club, golfklub a walesi Flintshire-ben
 Mold RFC, walesi rögbicsapat

Egyéb 
 Mold, Praxis-album
 Mold (keresztnév)
 Mold (vezetéknév)